Paul Robert – schermidore svizzero
 Paul Robert – lessicografo francese